César Jasib Montes Castro (Hermosillo, Sonora, Mexikó, 1997. február 24. –) a mexikói válogatott olimpiai bronzérmes labdarúgója, 2023-tól az Espanyol játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatokban
A mexikói első osztályban először 2015. augusztus 15-én lépett pályára a Monterrey színeiben egy Dorados de Sinaloa elleni mérkőzésen. A 2016-os Clausura szezonban ezüstérmet szerzett.

2022. december 26-án jelentették be, hogy 2023. január 1-től a spanyol Espanyol játékosa.

A válogatottban
U23-as válogatott is volt, majd a felnőtt válogatottban 20 évesen, 2017. július 13-án, egy Jamaica elleni CONCACAF-aranykupa-csoportmérkőzésen szerepelt először. Tagja volt a 2020-ban a tokiói olimpián bronzérmet nyert válogatottnak, és játszott világbajnoki selejtezőket is, valamint része volt a 2019-es CONCACAF-aranykupát megnyerő mexikói csapatnak is. 2022-ben beválogatták a világbajnokságon szereplő mexikói keretbe is.

Mérkőzései a válogatottban

Sikerei, díjai

Klub 
Monterrey
Liga MX: Apertura 2019
Mexikói kupa: Apertura 2017, 2019–20
CONCACAF-bajnokok ligája: 2019

Válogatott 
Mexikó U23
Olimpiai bronzérmes: 2020

Mexikó
CONCACAF-aranykupa: 2019

Jegyzetek

További információ 
César Montes a Liga MX oldalán 
César Montes a mediotiempo.com-on 

Mexikói labdarúgók
1997-ben született személyek
Labdarúgóhátvédek
A Monterrey labdarúgói
Az Espanyol labdarúgói
A 2016. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
A 2020. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
A 2022-es világbajnokság labdarúgói
Mexikói olimpiai bronzérmesek
Élő személyek